Tămădău este un nume propriu din toponimia românească. Se poate referi la,

 Tămădău Mare, județul Călărași, fost Tămădău-Dârvari, Ilfov
 Tămădău Mic, județul Călărași (în trecut, Tămădău de Jos)

Articole conexe 

 Înscenarea de la Tămădău

Nume proprii
Toponime românești